Hart es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Hart (Georgia)
Condado de Hart (Kentucky)